Михаил Иванин: Иванин, Михаил Игнатьевич (1801—1874) — русский генерал-лейтенант, военный историк и географ.
 Иванин, Михаил Петрович (1925—2009) — Герой Социалистического Труда, металлург.